Alphonse Sévène (1853-1928), officier de marine et homme politique français, député du Morbihan.
 Dona Sévène, pianiste française.
 Édouard Sévène (1762-1822), entrepreneur français, dirigeant de manufacture, inspirateur du Blocus continental sous le Premier Empire.
 Jean-Auguste Sévène (1760-1840), entrepreneur français, régent de la Banque de France.
 Raymond Sévène (1748-1807), homme politique français, député de la Lozère.

Noms dérivés :
 Sévène frères, manufacture de tissu de Rouen, d'Édouard, Jean-Auguste, Pierre et Louis Sévène, visitée par Napoléon en 1802.